Аврамов (Аврамова):
 Влада Аврамов
 Никола (Васиљев) Аврамов
 Смиља Аврамов

Види такође 
 Аврам
 Аврамовић
 Абрамов